Лаэртский может относиться к нескольким персоналиям:

 Диоген Лаэртский — древнегреческий историк-философ.
 Александр Лаэртский (род. 1964) — российский музыкант и автор песен.

См. также 
 Лаэрт (значения)